Mailen Auroux e Nataša Zorić erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Zagreb Ladies Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria João Koehler e Katalin Marosi che hanno battuto in finale Maria Abramović e Mihaela Buzărnescu 6–0, 6–3.

Teste di serie 

 Kristina Barrois /  Kirsten Flipkens (semifinali)
 Maria Abramović /  Mihaela Buzărnescu (finale)

 Nicole Clerico /  Julia Cohen (quarti di finale) 
 Florencia Molinero /  Paula Ormaechea (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Zagreb Ladies Open 2011